I. Alexiosz (1048–1118) bizánci császár
 I. Alexiosz (1182–1222) trapezunti császár